Pitkäletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäletto (ö, lat 65,61, long 25,01), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Pitkäletto (ö, lat 65,68, long 24,32), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Pitkäletto (ö, lat 65,61, long 24,18), Lappland, Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar